U17-världsmästerskapet i fotboll 2017 var den 14:e upplagan av U17-världsmästerskapet (17:e ifall man räknar med då turneringen var U16). Turneringen spelades i Indien 6–28 oktober 2017. Turneringen vanns av  före  och .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Sammanställning

Källor
Officiell webbplats på Fifa.com